Miejscowości w USA:
 Hagerstown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Hagerstown – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Washington